De FA Cup 1990–1991 was de 110de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 563 clubteams mee. De eerste ronde begon op 17 november 1990. Het toernooi eindigde op zaterdag 18 mei 1991 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Roger Milford. De beker ging voor de achtste keer in de clubgeschiedenis naar Tottenham Hotspur, dat in de finale met 2–1 te sterk was voor Nottingham Forest.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1991
 Football League Cup 1990/91
 Engels voetbalkampioenschap 1990/91

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1990/91